La Kypello Kyprou 2001-2002 fu la 60ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'Anorthosis, che così conquistò il suo ottavo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 50, divise in un tabellone in sei turni: preliminari, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale. Il turno preliminare era su gara unica, con supplementari ed eventuale ripetizione in caso di pareggio dopo i primi 120 minuti. Il primo turno e la finale furono giocato in partita unica, mentre negli altri turni erano previste gare di andata e ritorno. La finale fu giocata l'11 maggio 2002.

Risultati

Preliminari
A questo turno avevano accesso tutte le 14 squadre di B' Katīgoria 2001-2002, le 14 partecipanti alla G' Katīgoria e le otto migliori classificate di D' Katīgoria
Ad eccezione delle ripetizioni le gare furono disputate tra il 7 e il 9 novembre 2001.

Sedicesimi di finale
Entrarono in gioco le 14 squadre di A' Katīgoria 2001-2002, le quali non potevano essere sorteggiate per giocare tra di loro.

Tranne l'incontro tra Digenis ed Achilleas (disputato il 2 dicembre), tutte le gare furono giocate il 1º dicembre.

Tabellone degli ottavi

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 2001-2002
 Seconda Divisione 2001-2002 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
2001-02